Чиппинг-Нортон:

 Чиппинг-Нортон — небольшой городок в Котсуолдс на территории графства Оксфордшир.
 Чиппинг-Нортон — город в районе города Ливерпуль и является частью региона Большой Западный Сидней.